John Sullivan peut désigner :
 John Sullivan (1740-1795), général américain ;  
 le bienheureux John Sullivan (1861-1933), prêtre jésuite irlandais ;  
 John Alexander Sullivan, avocat et homme politique au Québec ;  
 Jean Sullivan ou John Sullivan, historien et poète de Jersey ;  
 John J. Sullivan (1959-), homme politique américain ;  
 John L. Sullivan (1858-1918), boxeur américain ;  
 William John Sullivan (1976-), militant du logiciel libre ;  
 John Sullivan (1946-2011), écrivain anglais de scénarios de sitcoms ;    
 John Sullivan (1978-), scénariste américain ; 
 John Sullivan (1925-1997), acteur anglais ;    
 John Jeremiah Sullivan (1974-), écrivain et éditeur américain.